Det lille Teater har flere betydninger:

Det lille Teater (Flensborg)
Det lille Teater Gråsten
Det Lille Teater (København)
Det Lille Teater Aabenraa
Det Lille Teater (Ålborg)